Dobritsj (oblast); een oblast in Bulgarije
Dobritsj (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Dobritsj (Chaskovo); een dorp in de oblast Chaskovo
Dobritsj (Jambol); een dorp in de oblast Jambol